14-й чемпионат Европы по водным видам спорта прошёл с 14 по 21 августа 1977 года в спортивном комплексе  в городе Йёнчёпинг (Швеция). Его программа включала в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию среди женщин и водному поло среди мужчин. Всего было разыграно 37 комплектов наград.

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Синхронное плавание

Водное поло

Медали

См. также 
 «Всё решает мгновение» — советский художественный фильм 1978 года, события которого проходят во время чемпионата Европы в Йёнчёпинге. В фильме были использованы реальные съёмки, сделанные во время турнира

Ссылки 
 Итоги чемпионатов Европы по водным видам спорта (мужчины)
 Итоги чемпионатов Европы по водным видам спорта (женщины)
 Панорама спортивного года 1977 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1978

1977
Август 1977 года
Чемпионаты Европы в Швеции
Спорт в Швеции в 1977 году
Международные спортивные соревнования в Йёнчёпинге
Чемпионаты Европы в 1977 году